Spojení písmen U a L může mít různé významy:

UL 
 bývalá SPZ okresu Ústí nad Labem
 SPZ černohorského města Ulcinj
 UL (certifikační organizace), inženýrská testovací a certifikační laboratoř
 University of Louisiana sídlící v Lafayette, Louisiana
 University of Limerick
 University of Limpopo
 Univerzita v Lisabonu
 Univerzita v Lublani
 městská legenda (v online diskusích)
 zkratka pro ultralehké letadlo

Ul 
 planetka 3271 Ul

ul 
 zkratka pro ulici
 HTML tag pro nečíslovaný seznam (Unordered list)

podobné 
 (např. včelí) úl

Externí odkazy